A 2013-as WTCC magyar nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság negyedik fordulója. 2013. május 5-én rendezték meg a Hungaroring-en, Mogyoródon.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság

Első Futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Magyar
WTCC magyar nagydíj